WCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chaiten (Cile)